Steffen Siebert (ur. 1974) – niemiecki skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1993/1994, kiedy zajął 67. miejsce w klasyfikacji generalnej. Startował głównie w Pucharze Kontynentalnym.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
sezon 1991/1992: -
sezon 1993/1994: 67
sezon 1994/1995: 79

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1974